Wild Dances is de titel van zowel een single als een album van Ruslana.
Wild Dances (single)
Wild Dances (album)